Les élections fédérales canadiennes de 2015 ont lieu lieu le  dans les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut.

Comme lors de la précédente élection, chaque territoire est représenté par un député.

Résultats par circonscription

Références 

Territoires
2015